Angelo Manaresi (1890-1965) – politico, militare e scrittore italiano.
 Cesare Manaresi (1880-1959) - archivista, paleografo, diplomatista, genealogista e accademico italiano. 
 Paolo Manaresi (1908-1991) – pittore e incisore italiano, docente all'Accademia di Belle Arti di Bologna.
 Ugo Manaresi (1851-1917) – pittore italiano, maestro del pittore Renuccio Renucci.